Степное — деревня в Свердловском районе Орловской области. Входит в состав Яковлевского сельского поселения.

География 
Деревня расположена по обоим берегам небольшого притока реки Бич. 
Уличная сеть представлена одним объектом: Отдалённая улица.

Население

Транспорт 
Автодорога местного значения. 
Поселковые (сельские) дороги.

Примечания 

Населённые пункты Свердловского района (Орловская область)